Ellingham est un nom propre anglais qui peut désigner :
 Ellingham, plusieurs villages d'Angleterre.
 Ellingham, dans le Hampshire.
 Harold Ellingham, chimiste britannique dont le nom fut donné à un diagramme ;
 Mark N. Ellingham, mathématicien américain, co-découvreur des graphes d'Ellingham-Horton.
 Ellingham, musicien, associé à Simon ;
 Ellingham Hall, plusieurs manoirs anglais, dont celui où séjourna Julian Assange en résidence surveillée, fin 2010, durant l'affaire des Révélations de télégrammes de la diplomatie américaine par WikiLeaks.

Références